De nombreuses voies (avenues, esplanades, places, rues, ponts et établissements scolaires ou universitaires) ont été nommées en France et ailleurs d'après le général de la Révolution et du Premier Empire Lazare Carnot ou du président de la République Française Sadi Carnot :

Algérie 
 La place Carnot, à Sidi Bel Abbès, rebaptisée place du 1 novembre ;
 Le boulevard Carnot, à Alger, rebaptisé boulevard Zighoud-Youcef après l'indépendance.

Belgique 
 La rue Carnot, à Anvers.

France

Avenues 
 l'avenue Carnot à Besançon ;
 l'avenue Carnot à Bordeaux ;
 l'avenue Carnot à La Rochelle ;
 l'avenue Carnot à Nantes ;
 l'avenue Carnot à Paris dans  ;
 l'avenue Carnot à Ussel.

Boulevards 
 le boulevard Carnot à Aix-en-Provence ;
 le boulevard Carnot à Amiens ;
 le boulevard Carnot à Angers ;
 le boulevard Carnot à Cannes ;
 le boulevard Carnot à Dijon ;
 le boulevard Carnot à Gardanne ;
 le boulevard Carnot à Grasse ;
 le boulevard Carnot à Lille ;
 le boulevard Carnot à Limoges ;
 le boulevard Carnot à Nice ;
 le boulevard Carnot à Paris ;
 le boulevard Carnot à Saint-Brieuc ;
 le boulevard Carnot à  Saint-Denis ;
 le boulevard Carnot à Toulouse.

Places 
 la place Carnot à Avignon ;
 la place Sadi-Carnot à Fougères ;
 la place Carnot à Figeac ;
 la place Carnot, ancienne place d'armes de Givet;
 la place Carnot à Limoges ;
 la place Carnot à Lyon ;
 la place Sadi-Carnot à Marseille ;
 la place Carnot à Nancy ;
 la place Carnot à Nevers ;
 la place Carnot à Montpellier ;
 la place Carnot à Romainville ;
 la place Carnot à Rosny-sous-Bois ;
 la place Carnot à Rouen ;
 la place Carnot à Saint-Étienne ;

Ponts 
 le pont Carnot qui franchit le Rhône entre Collonges (Ain) et Chevrier (Haute-Savoie).

Rues 
 la rue Sadi-Carnot à Antibes ;
la rue Carnot à Avignon ;
 la rue Carnot à Châlons-en-Champagne ;
 la rue président-Carnot à Grenoble ;
 la rue Carnot à Levallois-Perret ;
 la rue Carnot à Poitiers ;
 la rue Carnot à Rambervillers ;
 la rue Carnot à Reims ;
 la rue Carnot à Romainville ;
 la rue Carnot à Stains ;
 la rue Carnot à Suresnes ;
 la rue Carnot à Versailles ;
 la rue Carnot à Villiers-sur-Marne;
 la rue Carnot à Château-Thierry;
 la rue Carnot à Gap.

Lycées 
 le lycée Carnot d'Arras ;
 le lycée Carnot de Cannes ;
 le lycée Carnot de Dijon ;
 le lycée Carnot de Paris ;
 le lycée Carnot de Roanne ;
 le lycée Carnot de Pointe-à-Pitre.

Tunisie 

 le lycée Carnot de Tunis.

Voir aussi 
 
 Famille Carnot, une illustre famille d'hommes politiques et scientifiques français du .

Carnot